

Događaji
 Salmanasar V., kralj Asirije započinje u Samariji opsadu izraelskog kralja Ozije. Ozija se pobunio protiv Salmanasara V. ne želeći plaćati poreze.

Rođenja

Smrti